

Geografia

Francia 
 Vars – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Vars – comune nel dipartimento della Charente (Nuova Aquitania)
 Vars – comune nel dipartimento delle Alte Alpi (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Colle di Vars – valico alpino delle Alpi Cozie (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)